2 miejscowości w Polsce:
 Julkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Tłuchowo
 Julkowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty